Assel ist:
 ein einzelnes Tier bzw. eine Art der Krebstier-Ordnung Asseln 
 kasachischer weiblicher Vorname
 alternativer Namen der Familie Osel
 Assel (Fluss), ein Fluss in Kasachstan

Assel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Günther Assel (1918–2002), deutscher Politikwissenschaftler
 Heinrich Assel (* 1961), deutscher evangelischer Theologe  

Assel ist der Name folgender Orte:
 Assel (Drochtersen), ein Ortsteil der Gemeinde Drochtersen im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Assel (Otterndorf), ein Ortsteil der Stadt Otterndorf im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Assel (Apeldoorn) ein Stadtteil der niederländischen Stadt Apeldoorn
 ein Ortsteil der Gemeinde Bous (Luxemburg)

Asseln ist der Name folgender Orte:
 Asseln (Dortmund), ein Stadtteil in Dortmund im Stadtbezirk Brackel
 Asseln (Lichtenau), ein Ortsteil von Lichtenau (Westfalen)

Asseln steht für:
 Asseln (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Asselburg
 Assel-Kugelfisch
 Ober-Assel